Vallo – traduzione in lingua italiana di vallum, fortificazione romana

Fortificazioni 
Vallo Alpino – linea di fortificazioni difensive
 Vallo Antonino – fortificazione di roccia e terra costruita durante l'Impero romano nella Scozia meridionale
Vallo Atlantico – insieme di fortificazioni tedesche lungo la costa atlantica della Francia durante la seconda guerra mondiale
 Vallo di Adriano – fortificazione in pietra posta tra la Britannia romana e la Caledonia
 Vallo di Traiano – sistema di fortificazioni in terra e pietra poste in epoca Bizantina in Tracia

Geografia 
Danimarca
Vallø – località del comune di Stevns

Italia
Vallo della Lucania – comune in provincia di Salerno
Vallo di Nera – comune in provincia di Perugia
Vallo Torinese – comune nella città metropolitana di Torino
Vallo Canavese – frazione di Caluso nella città metropolitana di Torino

Persone 
Ambra Vallo – ballerina italiana
Kristián Vallo – calciatore slovacco
Matúš Vallo – politico slovacco

Altro
 Vallo di Sicilia – antica unità amministrativa della Sicilia

Pagine correlate 
 Valli

Altri progetti